IME steht als Abkürzung für:

 Icelandic Music Experiments, die englische Bezeichnung des isländischen Musikwettbewerbs Músíktilraunir
 Inoffizieller Mitarbeiter des Staatssicherheitsdienstes im besonderen Einsatz
 Input Method Editor, eine Eingabemethode #Mit einem speziellen Eingabeprogramm (Input Method Editor, IME)
 Institut und Lehrstuhl für Metallurgische Prozesstechnik und Metallrecycling an der RWTH Aachen
 Institute Molecular Biology and Applied Ecology in Aachen, siehe Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Angewandte Oekologie
 Insurance: Mathematics and Economics, ein wissenschaftliches Fachjournal

Abkürzung